Em computação, no X Window System, X11 color names são representados em um arquivo de texto simples, que mapeia strings certas para (valores) values RGB color. Ele é fornecido com toda instalação do X11, daí o nome, e geralmente está localizado no  <X11root>/lib/X11/rgb.txt.

Não se sabe quem originalmente compilou a lista. A lista não mostra uma continuidade tanto no color values selecionado ou no color names, e muitos tripletos de cor, têm nomes múltiplos. Apesar disso, designers gráficos e outros se acostumaram com eles, tornando praticamente impossível introduzir uma lista diferente. Em algumas aplicações multipart (com várias partes), nomes são escritos com os espaços, em outros unidos, muitas vezes em camel case; este artigo usa os espaços e as iniciais maiúsculas.

As primeiras versões do Mosaic (web browser) e Netscape Navigator usou o X11 colors como base para a lista Web colors, que ambos eram originalmente X aplicações. As especificações W3C SVG e CSS level 3 module Color eventualmente adotou a lista X11 com algumas alterações, como fez o  JavaScript 1.1. É um superconjunto dos 16 “VGA colors” definido em HTML 3.2 e CSS nível 1.

Conflitos de nomes de cores 

Talvez o mais inusitado dos confrontos de cor entre X11 e W3C é o caso do ‘Gray’ (cinza). Em HTML, ‘Gray’ é especificamente reservado para a tripleto 128, ou seja 50% gray. No entanto, em X11, ‘gray’ foi designado para o tripleto 190, ou seja 75%, que fica perto da W3C ‘Silver’ (prata), e tinha ‘Light Gray’ (cinza claro) em 211 e ‘Dark Gray’ em 169 equivalentes. Isto resultou em ‘Gray’ do W3C, a 50%, na verdade, sendo significativamente mais escuro do que ‘Dark Gray’(cinza Escuro), com 66%.

O W3C também define uma cor que é igual ao ‘Green’ (verde) X11, mas chamou de 'Lime' (lima).

Tabelas de nome de cores 

Estas tabelas não são um conjunto padrão de cores para ser encontrado em qualquer X Window system. Pelo contrário, é o padronizado X11 color names aceitos pelos navegadores seguindo padrões W3C. Este conjunto é cortado e racionalizado, e tem algumas diferenças de um típico arquivo rgb.txt. Os valores RGB apresentados são normalizados para o intervalo inteiro de 8 bits 0 a 255.

|}

Tonalidades de cinza 

A lista acima cobre apenas as cores suportadas pelos navegadores populares. Alguns navegadores como o Netscape Navigator insistiu em um ‘a’ em todo ‘Gray’ exceto para ‘Light Grey’.

O completo rgb.txt define 101 tons de ‘Gray 0’ (black) até ‘Gray 100’ (white) além de 'Gray' e suas variantes acima. Os tons são aparentemente definidos pela fórmula Gray N := round(N% × 255) resultando em ex. ‘Gray 96’ , que por acaso é o mesmo que ‘White Smoke’. Similarmente ‘Dim Gray’ é o mesmo que ‘Gray 41’ .

Por outro lado ‘Gray’  situa-se entre ‘Gray 74’  e ‘Gray 75’ , ‘Dark Gray’  não é o mesmo que ‘Gray 66’ , e ‘Light Grey’  não é o mesmo que ‘Gray 83’ .

Variações de cor 

Para 78 cores conforme listado acima, rgb.txt oferece quatro variantes ‘color 1’, ‘color 2’, ‘color 3’, e ‘color 4’, com ‘color 1’ correspondendo a  ‘color’, assim por exemplo, ‘Snow 1’ é o mesmo que ‘Snow’. Essas variações não são suportadas pelos navegadores populares nem adotou os padrões W3C.

As fórmulas usadas para determinar os valores RGB para essas variações parecem estar em algum lugar próximo
color 2 := color × 93.2%
color 3 := color × 80.4%
color 4 := color × 54.8%
Exemplos:
 205.2 = 255 × 80.4/100 e 192.96 = 240 × 80.4/100 explica ‘Ivory 3’ (205, 205, 196) com base em ‘Ivory’ (255, 255, 240).
 139.74 = 255 × 54.8/100 e 131.52 = 240 × 54.8/100 estão perto de ‘Azure 4’ (131, 139, 139) com base em ‘Azure’ (240, 255, 255).
 237.66 = 255 × 93.2/100 produz ‘Yellow 2’ (238, 238, 0) com base em ‘Yellow’ (255, 255 ,0).

Ver também 
 Lista de cores
 Web colors
 XPM (image format)

Ligações externas 
 “SVG Color Keywords”, CSS Color Module Level 3, e “Recognized Color Keyword Names, SVG 1.1, duas especificações do W3C.
 X11 rgb.txt 1.1 em Xfree.86.org, 1994, e  X11 rgb.txt 1.2, 2005 (excluindo 96 aliases).
 “X11 Colors list for Mac OS X” – tem um link para um script Perl para converter rgb.txt em um arquivo Mac OS X color picker (.clr), com ou sem nomes duplicados.
 Aubrey Jaffer. “Color-Name Dictionaries”. Página Jaffer auto-publicada inclui informação extensiva sobre e comparações entre dicionários de color-name.

Cor
X Window System